Бари́шников — російське прізвище. Жіноча форма — Баришникова

Відомі носії 
 Баришніков Дмитро Олексійович — матрос Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Баришников Михайло Миколайович — радянський, згодом американський танцюрист балету та хореограф, політемігрант, біженець.
 Баришников Олександр Георгійович — радянський легкоатлет, олімпійський медаліст.
 Баришников Револьд Володимирович (1924—1985) — український радянський живописець.
 Баришников Степан Павлович — радянський комуністичний діяч.

 Баришников — хутір, Новосергієвський район, Оренбурзька область, Росія

Примітки 

Російські прізвища